In 2016 werd het 26ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  1 april tot 27 november. BATE werd kampioen.

 De competitie werd uitgebreid van 14 naar 16 clubs.

Eindstand

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2016